

Geografia 
 Wiederkehr Village – comune della contea di Franklin in Arkansas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Gustav Wiederkehr – dirigente sportivo svizzero
 Rosie Wiederkehr – cantautrice svizzera